JIP ou Jip est un  qui peut désigner :

Sigle ou acronyme 

JIP est un acronyme qui peut désigner :
 Jihad islamique palestinien, une organisation armée palestinienne ;
 Journée initiatives pédagogiques, manifestation organisée par certaines universités pour valoriser et diffuser des pratiques enseignantes ;
 Joint Industry Project, c'est-à-dire en français projet industriel commun.

Prénom ou patronyme 

Jip est un prénom néerlandais.